Kozubów (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Turecki, woiwodschap Groot-Polen
 Kozubów (Świętokrzyskie), een plaats in het Poolse district Pińczowski, woiwodschap Świętokrzyskie